ZYG11B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 744 амінокислот, а молекулярна маса — 83 921.

Задіяний у таких біологічних процесах як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки